Выборы на Мальдивах в Народный меджлис прошли 22 марта 2014 года.

Избирательный закон 
Меджлис Мальдив состоит из 85 депутатов, избираемых в одномандатных округах по мажоритарной избирательной системе.

Результаты

Примечания 

Выборы на Мальдивах
2014 год на Мальдивах
Мальдивы